Cindy Crawford (model) (1966), Amerikaans model
Cindy Crawford (pornoactrice) (1980), Amerikaans pornoactrice